Dürrenberg je přibližně 1010 metrů vysoká hora v Německu, jejíž vrchol se nachází pouze necelých 300 metrů od hranic s Rakouskem. Na jejím úpatí se na německé straně nachází jižním směrem obec Gmerk a západním směrem obec Oberau, směrem na východ pak v Rakousku obec Bad Dürnnberg, kde je vstup do dolu, který se pod horou Dürrenberg nachází. Celá hora pak leží pouhé necelé 3 kilometry od rakouského okresního města Hallein a necelých 17 kilometrů od čtvrtého největšího rakouského města, Salcburku. Celý povrch Dürrenbergu je pokryt původním, převážně jehličnatým lesem a skalami. Stejně jako zbytek Alp vznikla hora při alpinském vrásnění. Pod horou se rozkládalo, a dodnes částečně rozléhá obrovské naleziště soli kamenné.

Těžba soli pod Dürrenbergem 
Dle důkazů se zde sůl kamenná těžila již v 5. století před naším letopočtem. Sůl těžili Keltové, kteří zde v blízkosti měli vesnici. Po odchodu Keltů měla těžba soli přestávku, poté se ve středověku těžila pomalým tempem. Skutečný rozkvět zažila těžba soli, město Hallein a blízký Salcburk v 17. století, když Salcbursku vládl Wolf Dietrich von Raitenau. Namísto těžby soli pomocí krumpáčů se totiž důl těžila naprosto jiným způsobem. Využila se metoda, kdy se využívalo vody, ve které se sůl rozpouští - solanka. Vznikla šachta cca 30 m dlouhá na jejímž konci byla louhovací komora, šachta se naplnila vodou a sůl se od horniny oddělila. Po cca 6 týdnech byla solanka (cca 27% soli) vypuštěna a dále se zpracovávala. Nerozpustné části horniny padaly ke dnu a voda rozpouštěla pouze stěny a strop, štola se postupně rozrůstala.

Externí odkazy 
 

Hallein
Archeologické lokality v Rakousku